Robert Buchot, né le  à Friville-Escarbotin dans la Somme, est un footballeur français qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie 
Robert Buchot se fait repérer par Henri Leclercq, un des dirigeants du district de la Somme, et débute avec le Amiens SC en 1962 au poste d'attaquant. 

Il dispute treize saisons avec le club, dont quatre en Division 2, avant de devenir à la fin de sa carrière entraîneur des équipes de jeunes, des équipes réserves puis de l'équipe première de 1977 à 1980. 

Parti entraîner d'autres clubs, il revient dans les années 1990 au Amiens SC en tant que superviseur.

Statistiques

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'Amiens SC
Entraîneur français de football
Entraîneur de l'Amiens SC
Entraîneur du SC Abbeville
Naissance en septembre 1940
Naissance dans la Somme
Sportif né en Picardie